Par es el segundo disco de la banda argentina Volador G. Editado en 2006, contiene 12 temas los cuales fueron organizados en dos mitades, cada uno producido por distintos artistas. Entonces la producción de los primeros seis temas del disco (el "Lado A") estuvo a cargo de Richard Coleman (Los 7 Delfines) y la de los seis restantes (el "Lado B") de Ezequiel Araujo (El Otro Yo). Además, el disco cuenta con la participación de músicos invitados como Gabriel Mateos, Raúl Cariola, Gus Zavala y los mismos Coleman y Araujo.

Lista de temas 

 Delicias 
 Mejor 
 A veces 
 Sobre cenizas 
 Agua de tormenta 
 Tus intenciones (v2.0) 
 Huracán 
 Reíste 
 Bolero 
 Silencio 
 No soy 
 Sobre tus pasos

Cortes de difusión 
 "A veces" (2006)

Álbumes de 2006
Álbumes de Volador G
Álbumes de rock en español
Álbumes de rock de Argentina